Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2022 года в II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 27 июня по 5 июля 2022 года в Стамбуле (Турция).

Регламент турнира 
 Команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе В первом дивизионе чемпионата мира 2023 года.

Итоги турнира 
  Сборная Испании вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 9 национальных команд — шесть из Европы и по одной из Азии, Океании и Северной Америки. Сборная Великобритании пришла из первого дивизиона 2020 года, Сборная Исландии и Сборная Латвии участвуют впервые, а остальные — с турнира второго дивизиона 2020 года.

Судьи 

Главные судьи
 Мелисса Боверио
  Синтия Чамане (Sintija Čamane)
 Чой Бо-Ён (CHOI Bo-Young)
 Эмма Сандерс
 Мэй-Ва Вань (WAN Mei-Wah)
 Ульрике Винкльмайер

Линейные судьи
 Мерве Аринчи (Merve Arinci)
 Элиф-Мунире Баглар
 Леони Эрнст
 Эла Кара
 Эми Кейзерс (Amy Keijzers)
 Джессика Лундгрен
 Инь-Кван-Серена Цанг (TSANG Yin Kwan Serena)
 Филиппа Уилер (Philippa Wheeler)
 Йен-Хуэй Вун (WOON Yean Hui)
 Мартина Зедникова

Предварительный раунд

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3)

Видео

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3)

Видео

Группа С

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3)

Видео

Квалификационный раунд

Группа D

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3)

Видео

Группа E

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3)

Видео

Группа F

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3)

Видео

Финальный раунд

Матч за 7-е место 
Время местное (UTC+3).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+3).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+3).

Финал 
Время местное (UTC+3).

Итоговое положение команд

Ссылки 
 
 

ЖЮ*2
Второй 2022
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Хоккей
Хоккей